Miklavec (mađarski Mikófa) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Podturen, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 482 stanovnika te 147 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji